Osaka är ett släkte av insekter. Osaka ingår i familjen Nogodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar